Milan Řehoř (* 23. červen 1984) je bývalý český hokejový brankář. Kariéru ukončil roku 2018 ve 34 letech.

Hráčská kariéra

Externí odkazy 
 Profil na Hokejportal.cz
 Profil na HC Dukla Jihlava
 

Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC Třinec
Narození v roce 1984
Narození ve Žďáru nad Sázavou
Žijící lidé
Muži
Narození 23. června
Hráči HC Žďár nad Sázavou